RMF steht für:
 Flughafen Marsa Alam (IATA-Code)
 Resource Measurement Facility, Software-Monitor 
 Rocky Mountain Fur Company, ehemalige amerikanische Pelzhandelsgesellschaft 
 Rassemblement des musulmans de France, eine marokkanische orientierte, islamische Interessengruppierung in Frankreich, siehe Überblicksartikel
 Riley RMF, siehe Riley RM #Riley RMF
 Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach
 Rheingau Musik Festival
 Requirements Modeling Framework, für die Eclipse Entwicklungsumgebung
 Bahnhof Neu-Edingen/Mannheim-Friedrichsfeld nach DS 100
 RMF FM
 RMF Maxxx

rmf steht für:
 Finnisches Romani (ISO-639-3-Code), Dialekt von Romani, der Sprache der Roma

Abkürzung